Dustin James Boyd, född 16 juli 1986 i Winnipeg, Manitoba, är en kazakisk-kanadensisk ishockeyspelare som spelar för Barys Astana i KHL. Han valdes av Calgary Flames i tredje rundan i 2004 års NHL-draft som 98:e spelare totalt.

Dustin Boyd har tidigare spelat för NHL-klubbarna Calgary Flames, Nashville Predators och Montreal Canadiens.

24 mars 2016 meddelade IIHF att de hade godkänt en begäran om att tillåta Boyd, Brandon Bochenski och Nigel Dawes att spela för Kazakstan i hockey-VM 2016.

Statistik

Externa länkar

Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kazakiska ishockeyspelare
Kazakiska idrottare under 2000-talet
Födda 1986
Spelare i Moose Jaw Warriors
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
Spelare i Barys Astana
Idrottare från Winnipeg
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2004
Spelare valda av Calgary Flames i NHL Entry Draft